Epifania – festa cristiana
 Epifania – concetto teologico
 Epifania – opera di Michelangelo
 Epifania di Cilicia – antica città della Cilicia piana
 Epifania di Siria – antica città della Siria

Pagine correlate 
Epifani
Epifanio

de:Epiphanie
en:Epiphany
fr:Épiphanie (homonymie)
nl:Epiphany
pl:Epifania
pt:Epiphany
sk:Epifánia
sv:Epiphany
th:Epiphany